Алексей Николаевич Саджая (1898—1942) — сотрудник советских органов государственной безопасности, народный комиссар государственной безопасности Узбекской ССР, комиссар государственной безопасности 3-го ранга.

Биография 
Грузин, из крестьянской семьи, в партии с РКП(б) 1919, в ВЧК с 1921.

Чёрнорабочий, грузчик в городе Туапсе, в 1917 участник установления советской власти на Кубани, с 1918 служил в партизанском отряде и РККА рядовым, разведчиком. Окончил Курсы политработников при Политическом отделе 9-й армии. С 1921 на подпольной работе в Абхазии, создавал партийные ячейки в Западной Грузии. С того же года в органах безопасности. В 1931—1934 председатель ОГПУ Аджарской АССР; в 1934—1935 начальник Управления НКВД по Аджарской АССР. С 1935 по 1938 — первый секретарь Потийского, Кутаисского горкомов и Аджарского обкома КП(б) Грузии. В 1938—1941 — народный комиссар внутренних дел Узбекской ССР (вместо репрессированного Д. З. Апресяна.) В феврале — июле 1941 года — народный комиссар государственной безопасности Узбекской ССР.

Член Центральной ревизионной комиссии ВКП(б) (1939—1942).

С июля 1941 года — 1-й заместитель председателя Совета народных комиссаров Грузинской ССР. Погиб во время бомбардировки будучи членом Военного совета Закавказского фронта.

Звания 
 Старший майор государственной безопасности (28.12.1938);
 Комиссар государственной безопасности 3-го ранга (14.03.1940).

Награды 
 орден Ленина 26.04.1940;
 орден Ленина 13.12.1942 (посмертно).
 орден Трудового Красного Знамени 23.12.1939;
 орден Трудового Красного Знамени Грузинской ССР 10.04.1931;
 знак «Почётный работник ВЧК—ГПУ (V)» № 574;
 знак «Почётный работник ВЧК—ГПУ (XV)» 20.12.1932;

Примечания

Литература 
 Петров Н. В., Скоркин К. В. «Кто руководил НКВД. 1934—1941».

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Краткие биографии и послужные списки руководящих работников НКВД

Кавалеры ордена «Трудового Красного Знамени ССР Грузии»
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Первые секретари Кутаисского горкома КП Грузии
Первые секретари Потийского горкома КП Грузии
Министры внутренних дел Узбекской ССР
Политработники Великой Отечественной войны
Первые секретари Аджарского обкома КП Грузии
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Участники Великой Отечественной войны, погибшие при бомбардировке